Арцыба́шев — фамилия. Известные носители:

 Арцыбашев, Алексей Алексеевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6485; 5 декабря 1841.
 Арцыбашев, Андрей Гаврилович — член московского дворянского служилого рода.
 Арцыбашев, Борис Михайлович (1899—1965) — американский художник, дизайнер, иллюстратор, сын Михаила Петровича.
 Арцыбашев, Василий Петрович (1857—1917) — участник революционного движения в России.
 Арцыбашев, Владимир Игоревич (род. 1959) — российский футбольный арбитр.
 Арцыбашев, Егор Михайлович (ок. 1700 года — ?) — российский горный инженер, металлург.
 
 Арцыбашев, Илья Александрович — Георгиевский кавалер; майор; № 9201; 26 ноября 1853.
 Арцыбашев, Константин Николаевич — Георгиевский кавалер; поручик; 10 июня 1915.
 Арцыбашев, Леонтий (вт. пол. XVI — перв. пол. XVII) — российский патриот, помещик Обонежской пятины.
 Арцыбашев, Михаил Петрович (1878—1927) — русский писатель, драматург, публицист.
 Арцыбашев, Николай Сергеевич (1773—1841) — русский историк, поэт и прозаик.
 Арцыбашев, Сергей Александрович (1887—1957) — советский физик, доктор наук, профессор.
 Арцибашев, Сергей Николаевич (реже — Арцыбашев; 1951—2015) — театральный режиссёр, актёр, народный артист России.
 Арцыбашева
 Арцыбашева, Наталья Павловна (род. 1978) — российская биатлонистка.

См. также 
 Арцыбушев
 Арцибашев